Slottsbacken kan syfta på:

Slottsbacken, Stockholm – en gata och öppen plats i Gamla stan
Slottsbacken, Uppsala – en del av Drottninggatan
Slottsbacken, Kristianstad kommun – borgruin i Everöd
Slottsbacken, Ekenäs – en del av Ekenäs stad i Finland